

Prénom 
 
 Houari Boumédiène
 Houari Benchenet, chanteur algérien de raï. 
 Houari Dauphin, chanteur g algérien de raï.

Patronyme 
 Blaoui Houari, musicien
 Sidi El Houari
 Kamel Jdayni Houari ou Kamelanc', plus connu sous le nom de Kamelancien, rappeur français d'origine marocaine.

Autre 
 Voile houari
Patronyme algérien
Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom